Badean kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Badean, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Badean, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar